Кри може да се односи на:

 Кри (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Кри (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Кри ла Вил, насељено место у Француској, у департману Нијевр
 Кри Индијанци, домородачки народ у Канади.
 Кри (језик), (), је макројезик којим говоре припадници индијанских племена Кри. Састоји се од шест дијалеката.